|}
Die Ferrovia Circumflegrea (etwa: „Eisenbahn rund um die Phlegräischen Felder“) ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien.

Weblinks 

Bahnstrecke in Kampanien